Хаккенхайм () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

Входит в состав района Бад-Кройцнах. Подчиняется управлению Бад Кройцнах. Население составляет 2054 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 4,31 км². Официальный код — 07 1 33 037.

Города-побратимы 
  Тосья (Франция, с 1992)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца